Chuca, procedimento médico
 Chuca (basquetebolista)
 San Antonio de Chuca (distrito), no Peru
 Santa Cruz de Chuca (distrito), no Peru

Veja também 
 Chuca-Chuca

Desambiguações de topônimos